

Гановер — місто, штат Індіана
 Гановер — місто, штат Канзас
 Гановер — місто, штат Мен
 Гановер — місто, штат Массачусетс
 Гановер — місто, штат Міннесота
 Гановер — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гановер — місто, штат Нью-Йорк
 Гановер — місто, штат Пенсільванія
 Гановер — селище, штат Коннектикут
 Гановер — селище, штат Іллінойс
 Гановер — селище, штат Мічиган
 Гановер Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Гановер — селище, штат Огайо
 Гановер Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсильванія
 Гановер Тауншип — селище в окрузі Лігай, штат Пенсильванія
 Гановер Тауншип — селище, штат Пенсильванія
 Гановер Тауншип — селище в окрузі Нортгемптон, штат Пенсильванія
 Гановер Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсильванія
 Гановер — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Гановер — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Гановер — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Гановер — переписна місцевість, штат Вісконсин

Див. також 
 Ганновер
 Ганновер (значення) — неоднозначність